Mlakar je lahko:

 Mlakar, osmi najbolj pogost priimek v Sloveniji
 polž mlakar (Lymnaeidae), družina polžev pljučarjev